Осада Очакова:

 Осада Очакова (лето 1737) — осада и взятие Очакова русскими войсками в ходе русско-турецкой войны 1735—1739 годов.
 Осада Очакова (осень 1737) — неудачная попытка турецкой армии вернуть Очаков осенью 1737 года в ходе русско-турецкой войны 1735—1739 годов.
 Осада Очакова (1788) — осада и взятие Очакова русскими войсками в ходе русско-турецкой войны 1787—1792 годов.